Українська Громада — громадсько-культурне товариство, засноване 1919 в Берліні з українських емігрантів після Першої світової війни, спершу непартійне, пізніше наближене до гетьманського центру; активне у 1920-х до першої половини 1930-х років.; понад 6000 членів. Пресові органи: «Нове Слово» (1920) і «Українське Слово» (1921 — 23); головами товариства серед ін. були: Б. Лепкий, 3. Кузеля. Відновлене заходами П. Скоропадського, діяло 1940—1945 як друга (поряд Українського Національного Об'єднання) українська загальна організація, дозволена владою в Німеччині; голова — Б. Гомзин; пресовий орган — «Українська дійсність».

 «Українська Громада» — двотижневик поступово-демократичного напряму, орган товариства «Оборона України», виходив 1923—7 у Нью-Йорку, згодом 1930—1 в Детройті; ред. Ярослав Чиж, Микола Цеглинський.

 «Українська Громада» — популярний ілюстрований тижневик, орган УНДО для Волині, виходив з листопада 1926 до кінця травня 1929 у Луцькому. Наклад 4000 примірників. Ред.: М. Черкавський, С. Вишнівський, Г. Гладкий і В. Островський. Заборонений польською адміністрацією.

 Українська Громада — міжнародна громадська організація, заснована 2008 року.

 Українська Громада в Парижі — перша українська організація в Парижі, створена 1908 року політичними емігрантами з Наддніпрянщини.

 Українська Громада у Франції — перша громадсько-культурна організація у Французькій республіці після Першої світової війни, заснована 1924 в Парижі українськими емігрантами.

 Українська Громада в Чехо-Словаччині — культ.-осв. організація, заснована 1927.

 Українська студентська громада в Петербурзі

 Українська громада Республіки Хорватія — культ.-осв. організація, заснована 2008.

Див. також 
 Громада

Література